Peseux bzw. Péseux ist der Name mehrerer Gemeinden:
 Peseux NE Ortschaft im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Peseux (Jura) im Département Jura, Frankreich
 Péseux im Département Doubs, Frankreich